A Nofertari (nfr.t-ỉrỉ "gyönyörű társ") ókori egyiptomi női név. Híres viselői:

 Ahmesz-Nofertari királyné (XVIII. dinasztia)
 Nofertari, III. Thotmesz egyik lánya; apja sírjának (KV34) egy oszlopán ábrázolják
 Nofertari, IV. Thotmesz felesége
 Nofertari Merenmut királyné, II. Ramszesz felesége (XIX. dinasztia)
 Nofertari hercegnő, II. Ramszesz lánya, lásd II. Ramszesz gyermekeinek listája
 Nofertari, Amonherkhopsef herceg felesége; lehetséges, hogy azonos az előzővel

Ókori egyiptomi nevek